Влади́мир Ви́кторович Цыплако́в (; 18 апреля 1969, , СССР — 14 декабря 2019) — белорусский и советский хоккеист, левый нападающий.

Карьера 
Владимир Цыплаков начал карьеру в 1985 году в составе ярославского «Торпедо», выступавшего в Первой лиге чемпионата СССР. После сезона 1986/87, в котором «Торпедо» вышло в Высшую лигу, перешёл в минское «Динамо», где выступал на протяжении последующих 5 сезонов, завоевав в 1988 году право участвовать в чемпионате СССР. Всего в составе «Динамо» Цыплаков провёл 190 матчей, набрав 64 (39+25) очка, после чего принял решение отправиться в Северную Америку.

После трёх сезонов, проведённых в низших лигах, в 1995 году на драфте НХЛ он был выбран в 3 раунде под общим 59 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». В команде выступал на протяжении четырёх с половиной сезонов, набрав за это время 138 (56+82) очков в 265 проведённых матчах. В середине сезона 1999/00 Цыплаков был обменян в «Баффало Сэйбрз», где за полтора года набрал 35 (14+21) очков в 84 матчах.

В 2001 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Ак Барсом», с которым в сезоне 2001/02 стал серебряным призёром. В составе казанцев выступал до 2004 года, набрав за это время 79 (45+34) очков в 136 матчах, после чего перешёл в ЦСКА. В составе армейцев провёл весь сезон 2004/05, а последние 7 матчей в карьере сыграл за белорусский клуб «Юность-Минск».

В сборной 
В составе сборной СССР Владимир Цыплаков принимал участие в молодёжном чемпионате мира 1989 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые награды. В составе сборной Белоруссии выступал на 6 чемпионатах мира (из них 2 в первом дивизионе), а также Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. На этих турнирах Цыплаков провёл 46 матчей, в которых он набрал 48 (24+24) очков.

Тренерская 
В начале тренерской карьеры Владимир Цыплаков был ассистентом тренера в главной и молодёжной сборных Белоруссии, а также был главным тренером юниорской сборной страны. 27 апреля 2008 года вошёл в тренерский штаб минского «Динамо», которому предстояло принять участие в первом сезоне Континентальной хоккейной лиги, однако после нескольких проведённых матчей Цыплаков был отправлен в отставку.

11 ноября того же года стал ассистентом Уэйна Флеминга в омском «Авангарде», тем не менее уже после трёх неудачных матчей руководство клуба приняло решение расстаться с ним. В 2011 году, после своего шестого чемпионата мира в качестве ассистента в сборной, а также зимней Универсиады, на которой он возглавлял дошедших до финала белорусов, Цыплаков стал ассистентом Дмитрия Квартальнова в череповецкой «Северстали».

11 декабря того же года руководство клуба приняло решение вернуть на должность старшего тренера Александра Смирнова, который до этого несколько лет работал в клубе, а сезон 2011/12 начинал в качестве главного тренера нижнекамского «Нефтехимика»; после чего Цыплаков покинул свой пост, однако остался работать в структуре клуба.

Умер 14 декабря 2019 года. Похоронен 17 декабря в Минске на Восточном кладбище. С 2021 года проводится ежегодный предсезонный турнир для команд Высшей лиги чемпионата Белоруссии — Кубок Цыплакова.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжи 1989.
 Хоккеист года в Белоруссии (3): 1992, 2000, 2002.
 Член символической сборной UHL 1993.
 Серебряный призёр чемпионата России 2002.
 Лучший снайпер и лучший нападающий чемпионата мира в первом дивизионе 2002.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2004.
 Чемпион Белоруссии 2005.
 Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Статистика выступлений

Международная

См. также 
 Список хоккеистов Белоруссии в НХЛ

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Форт-Уэйн Кометс»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Белоруссии
Тренеры сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Авангард» Омск
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры ХК «Северсталь»
Тренеры ХК «Трактор»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»